Frobenius har flera betydelser:

Personer
 Ferdinand Georg Frobenius, tysk matematiker
 Hermann Frobenius, tysk ingenjörsofficer och författare
 Johannes Frobenius, tysk boktryckare
 Leo Frobenius, tysk antropolog

Företag
 Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri A/S, danskt orgel byggeri

Tyska efternamn